|-
| 29701 - ||  || 20 decembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 29702 - ||  || 23 decembrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 29703 - ||  || 22 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29704 ||  || 23 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 29705 Cialucy ||  || 26 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 29706 Simonetta ||  || 25 decembrie 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 29707 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29708 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29709 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29710 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29711 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29712 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 29713 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 29714 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 29715 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29716 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29717 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29718 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29719 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29720 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29721 - ||  || 13 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29722 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29723 - ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29724 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 29725 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 29726 - ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29727 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29728 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 29729 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29730 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 29731 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29732 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29733 - ||  || 18 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29734 - ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 29735 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 29736 Fichtelberg ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29737 Norihiro ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29738 Ivobudil ||  || 23 ianuarie 1999 || Kleť || , 
|-
| 29739 - ||  || 16 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 29740 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 29741 - ||  || 24 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 29742 - ||  || 24 ianuarie 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 29743 - ||  || 26 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 29744 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29745 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29746 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29747 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29748 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29749 - || 1999 CN || 5 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29750 Chleborad ||  || 8 februarie 1999 ||  || 
|-
| 29751 - ||  || 9 februarie 1999 ||  || 
|-
| 29752 - ||  || 10 februarie 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 29753 Silvo ||  || 10 februarie 1999 ||  || 
|-
| 29754 - ||  || 12 februarie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 29755 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29756 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29757 - ||  || 13 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29758 - ||  || 13 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29759 - ||  || 12 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 29760 - ||  || 15 februarie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 29761 - ||  || 13 februarie 1999 ||  || , 
|-
| 29762 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29763 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29764 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29765 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29766 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29767 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29768 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29769 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29770 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29771 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29772 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29773 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29774 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29775 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29776 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29777 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29778 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29779 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29780 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29781 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29782 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29783 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29784 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29785 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29786 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29787 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29788 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29789 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29790 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29791 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29792 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29793 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29794 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29795 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29796 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29797 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29798 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29799 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 29800 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-